Truant – album grupy Alien Ant Farm
 HMS Truant – nazwa dwóch brytyjskich okrętów
 Truant – parowiec z Oregonu